Хейнц () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Хейнц, Йозеф (крещён 11 июня 1564, Базель — 15 октября 1609, Прага) — швейцарский художник.
 Хейнц, Тобиас (род. 13 июля 1998 Мосс, Норвегия) — норвежский футболист, полузащитник клуба «Касымпаша».